Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1515-1565) – nobile polacco
 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1549-1616) – nobile polacco